El Municipio 4 es el nombre de varios municipios principalmente en Estados Unidos:



Municipio 4 (condado de Benton, Arkansas);
 Municipio 4 (condado de Calhoun, Arkansas).

Municipio 4 (condado de Pamlico, Carolina del Norte);
 Municipio 4 Beech Glenn (condado de Madison, Carolina del Norte);
 Municipio 4 Cypress Creek (condado de Jones, Carolina del Norte);
 Municipio 4 Deep Creek (condado de Edgecombe, Carolina del Norte);
 Municipio 4 Deep River (condado de Lee, Carolina del Norte);
 Municipio 4 Kannapolis (condado de Cabarrus, Carolina del Norte);
 Municipio 4 Morton (condado de Alamance, Carolina del Norte);
 Municipio 4 Ritter (condado de Moore, Carolina del Norte);
 Municipio 4 Yeopim (condado de Chowan, Carolina del Norte).

Municipio 4 (condado de Harper, Kansas);
 Municipio 4 (condado de Morris, Kansas);
 Municipio 4 (condado de Rooks, Kansas).